Aniello Califano (1870-1919) – poeta e paroliere italiano
 Christian Califano (1972) – rugbista a 15 francese
 Franco Califano (1938-2013) – cantautore e scrittore italiano
 Luigi Califano (1901-1976) – biologo e accademico italiano

 Califano – album di Franco Califano del 1990